Böde bezeichnet:

 Böde (Ungarn), Ort im ungarischen Kleingebiet Zalaegerszeg
 Dániel Böde (* 1986), ungarischer Fußballspieler